Deymann oder Deyman ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Thomas Deymann (1833–1912), Bürgermeister der Stadt Meppen
 Claes Gerritsz Deyman (1467–1539), Bürgermeister in Amsterdam 1510
 Frederik Adriaansz Deyman (1553–1616) Bürgermeister in Haarlem ab 1611
 Gerrit Deyman, Bürgermeister der Stadt Amsterdam 1478/79
 Heinz Deymann (1916–2003), deutscher kommunistischer Politiker
 Jan Deyman (Politiker), Bürgermeister der Stadt Amsterdam 1446/47
 Jan Deyman (1620–1666), auch Joan Deymann, niederländischer Chirurg
 Jean Martin Deymann (1815–1889), Gründer der Likörfabrik Wallony
 Johann Heinrich Deymann (1730–1793), Erbauer der Ölmühle in Marienbaum
 Matthias Deymann (1799–1871), deutscher Jurist und Politiker

Siehe auch:

 Deiman
 Großsteingräber Deymanns Mühle I–IV